La Laja puede designar a varios lugares de Chile:

La Laja (Atacama), paraje y quebrada de la comuna de Alto del Carmen, Provincia del Huasco, Región de Atacama
Laguna de La Laja, laguna ubicada en la VIII Región del Biobío;
Río Laja (Biobío), río ubicado en la VIII Región del Biobío;
La Laja (localidad), ciudad capital de la comuna de Laja, ubicada en la junta del río homónimo con el Río Biobío;
Departamento de La Laja, antiguo departamento perteneciente a la Provincia de Concepción hasta 1852, luego a la de Arauco hasta 1875 y después a la de Biobío; 

Otros
Partido de Isla de La Laja, antiguo partido perteneciente a la Intendencia de Concepción, cuya capital fue Villa de Nuestra Señora de Los Ángeles;
Puente ferroviario La Laja, puente ferroviario que une las estaciones de San Rosendo y Laja, cruzando el río homónimo.
Playa de la Laja, a veces referida como La Laja, lugar cercano a Las Palmas de Gran Canaria (Gran Canaria, España).